Планетарий и астрономический музей Адлера () находится в г. Чикаго, штат Иллинойс. Это первый планетарий, открытый в Западном полушарии. Планетарий основал в 1930 г. филантроп Макс Адлер (1866—1952) при участии первого директора планетария, американского астронома Филипа Фокса. Расположенный на Северном острове Чикаго, планетарий входит в состав Музейного кампуса Чикаго наряду с Аквариумом Шедда и Музеем естественной истории им. Филда.

В 1987 г. причислен к Национальным историческим достопримечательностям.

Театр 
В планетарии имеется три театра с небесными сферами. Цейссовский проектор планетария способен точно воспроизводить все перемещения на небесной сфере. В 1999 г. планетарий расширил помещения, установив дополнительно театр с полностью цифровым изображением на куполе под управлением программы :en:DigitalSky 2.

Рядом с планетарием установлено несколько скульптур. Одна из них, автором которой является Генри Мур — это скульптура «Человек выходит в космос», а вторая — неоклассическое изображение астронома Николая Коперника, копия известной статуи XIX века скульптора Бертеля Торвальдсена в Варшавских Королевских банях.

Новый проектор и президентская кампания 2008 года 
В ходе вторых дебатов во время президентской кампании 2008 г. кандидат от республиканцев Джон Маккейн критиковал Барака Обаму за желание выделить финансирование в размере 3 млн долларов на покупку нового проектора для планетария. Используемый в настоящее время проектор Zeiss Mark VI изготовлен в 1960-е гг. и более не поддерживается производителем, фирмой Carl Zeiss AG. В связи с этим Планетарий Адлера обратился за помощью к шести конгрессменам и двум сенаторам от Иллинойса за помощью в получении федеральных фондов на различные проекты. Ассигнования на покупку проектора выделены не были.

Галерея изображений

Примечания

Ссылки 

 Adler Planetarium & Astronomy Museum
 Adler Planetarium Collections & Archives
 History of the Adler
 3D Google Earth Model

Адлер
Музеи Чикаго
Музеи, основанные в 1930 году